Thomas Culpeper ou Colepeper peut se référer à :

 Thomas Culpeper (v.1514-1541), courtisan anglais ;
 Thomas Culpeper (1635-1689), gouverneur colonial de la Virginie ;
 Thomas Culpeper (1637-1708), soldat et ingénieur.